Tweet (výslovnost [twiːt], anglicky cvrlikat, cvrlikání) může znamenat:
 textová zpráva sociální sítě Twitter
 letadlo Cessna T-37
 Tweet (zpěvačka), americká R&B zpěvačka

Externí odkazy